Lierne (bouwkunde), een decoratieve rib uit de gotische bouwstijl
Lierne (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Nord-Trøndelag
Nationaal park Lierne, een nationaal park in de Noorse provincie Nord-Trøndelag